Montbel (Ariège)
 Montbel (Lozère)
 Verel-de-Montbel